Ярославский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр расположен в Ярославле (в состав района не входит).

География 
Расположен на востоке центральной части Ярославской области. Площадь — 1915 км² (11-е место среди районов области). В центральной части находится город Ярославль, не входящий в район и образующий отдельный городской округ. 

Граничит с другими районами Ярославской области:
 на севере с Даниловским,
 на востоке — с Некрасовским,
 на юге — с Гаврилов-Ямским,
 на западе — с Борисоглебским и Большесельским, 
 на северо-западе — с Тутаевским.

Основные реки — Волга, Пахма, Которосль, Ить.

История 
Район образован постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года в составе Ярославского округа Ивановской промышленной области. В него вошла большая часть территории бывшего Ярославского уезда Ярославской губернии.

1 января 1932 года Постановлением Президиума ВЦИК в числе прочих Ярославский район Ивановской промышленной области был ликвидирован. Сельсоветы Ярославского района распределены следующим образом:
 Бекреневский, Высоковский, Гавриловский, Григорьевский 1-й, Григорьевский 2-й, Долматовский, Доровской, Дорожаевский, Ермаковский, Ефремовский, Зверинцевский, Иваньковский, Карабихский, Колокуновский, Кормилицинский, Курбский, Лопуховский, Медведковский, Медягинский, Меленковский, Михайловский, Пазушинский, Сереновский, Телегинский, Телищевский, Тереховский, Устьинский и Яковлевский присоединены к городу Ярославлю;
 Раменский, Титовский и Ширинский — к Борисоглебскому району;
 Новленский, Путятинский, Селецкий, Телицынский и Ушаковский — к Боровскому району;
 Бакановский, Кащеевский и Юринский — к Гаврило-Ямскому району;
 Березниковский, Голодяевский, Давыдковский, Марковский и Октябрьский — к Даниловскому району;
 Баневский, Давыдовский, Дмитриевский, Дряхловский, Резанинский и Ченцовский — к Тутаевскому району;
 Ананьинский, Бурмакинский, Высоцкий, Левинский, Лютовский, Радюкинский, и Сеславинский — к Нерехтскому району.

20 июля 1933 года район был восстановлен, в него вошли сельсоветы, бывшие в подчинении Ярославского горсовета, а также рабочие посёлки Красный Перевал и Красные Ткачи. 11 марта 1936 года район вошёл во вновь образованную Ярославскую область. 17 марта 1944 года 7 сельсоветов перечислены во вновь образованный Курбский район и 3 сельсовета — во вновь образованный Бурмакинский район. 15 апреля 1946 года 4 сельсовета отошли в состав вновь образованного Давыдковского района. 15 ноября 1957 года к району присоединены части ликвидированных Курбского и Толбухинского районов. 6 марта 1959 года в район вошёл Лютовский сельсовет бывшего Бурмакинского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочий посёлок Лесная Поляна) составляет   % от всего населения района.

Национальный состав
Наиболее многочисленная национальность в районе — русские — 96,7 % от общей численности населения.

Административное деление 
Ярославский район как административно-территориальная единица области включает 1 рабочий посёлок (посёлок городского типа) и 19 сельских округов.

Ярославский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления делится на 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

История муниципального устройства
1 января 2005 года в муниципальном районе в рамках организации местного самоуправления Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года  были образованы 2 городских поселения Красные Ткачи и Лесная Поляна и 7 сельских поселений: Заволжское, Ивняковское, Карабихское, Кузнечихинское, Курбское, Некрасовское, Туношенское. Законом Ярославской области от 25 февраля 2009 года упразднённое городское поселение Красные Ткачи было включено в Карабихское сельское поселение.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 576 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок Лесная Поляна) и 575 сельских населённых пунктов.

Красные Ткачи с 1927 до 2019 гг. относились к рабочим посёлками.

 Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднены деревни: Дряхлово и Тарасцево Курбского сельского округа, Иванищево Некрасовского сельского округа, Лопатино Рютневского сельского округа, Чурово Глебовского сельского округа, а также деревня Колобиха Ивняковского сельского округа и станция Молот Бекреневского сельского округа.

Герб и флаг 

На гербе (принят 22 мая 1999 года) и флаге (принят 20 декабря 2002 года) Ярославского района на серебряном поле изображены два чёрных медведя с золотыми секирами (Ярославль и Ярославский район), стоящие на зелёном подножии (красивая природа и сельское хозяйство) по разные стороны голубого волнистого столба (Волга). Авторы — Константин Моченов (Химки) и Владимир Дружицкий (Ярославль); художник — Роберт Маланичев (Москва).

Экономика 
Основа экономики района — сельское хозяйство.

Транспорт 
Общая протяжённость автомобильных дорог в районе 513,7 км, из них с асфальтобетонным покрытием — 410,96 км.

Образование 
В Ярославском муниципальном районе работают 28 общеобразовательных школ, 14 дошкольных образовательных учреждений, 7 внешкольных учреждений, 1 детский дом, 1 учреждение типа «начальная школа — детский сад» в посёлке Лесная Поляна. Также в районе есть сельскохозяйственный техникум в посёлке Козьмодемьянск, Институт повышения квалификации работников агропромышленного комплекса, НИИ животноводства и кормопроизводства.

Культура 
В муниципальном районе есть 27 клубов, 32 библиотеки, культурно-спортивные центры, а также три театра: самодеятельный театр «Пилигрим» Ананьинского ДК на базе Дубковского культурно-спортивного центра; театр эстрадных миниатюр «Экспромт» и молодёжный театр «Юность» на базе Кузнечихинского культурно-спортивного центра; в Ананьинском ДК существует народный ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» (на 1 января 2010 года осуществляется работа с 4 разновозрастными группами)

Достопримечательности 
 Карабиха — музей-заповедник Н. А. Некрасова
 Селифонтово — мемориальное кладбище на месте расстрельного полигона октября 1938 года
 Ярославский дельфинарий в посёлке Дубки

Археология 
 В пределах 10—12 км от Стрелки Ярославля находятся древнерусские протогородские центры с курганными могильниками — Тимерёвский, Михайловский (у села Михайловское за Волгой) и Петровский (вверх по Которосли у села Петровское)
 Окрестности села Толбухино (Фатьяновский могильник у деревни Фатьяново близ станции Уткино) считаются первым местом обнаружения памятников фатьяновской культуры эпохи бронзы (2 пол. III — сер. II тысячелетия до н. э.). В 1879 году фатьяновские черепа, диоритовые топоры и шарообразные сосуды были экспонатами антропологической выставки в Москве.

Выдающиеся уроженцы 
 Володин, Павел Семёнович — советский военный деятель, лётчик, генерал-майор авиации (1940), в начале Великой Отечественной войны возглавлял штаб ВВС РККА Королёво, учился в пгт Красные Ткачи.
 Волончунас, Виктор Владимирович — мэр Ярославля; д. Орлово.
 Колесова, Елена Фёдоровна — партизанка, Герой Советского Союза; д. Колесово.
 Комаров, Арсений Васильевич  (1907—2002) — советский военно-политический деятель, вице-адмирал; д. Буконтьево.
 Корчагин Владимир Матвеевич (1912—1995) — редактор газеты «Сталинец», военный корреспондент газет «Крылья Советов», «Советский флот», журнала «Советское военное обозрение». Член редакционной комиссии книги «4-я Воздушная армия в ВОВ»(1968). Работал над книгой военных мемуаров «С думой о Родине»(1982). Родился в д. Дулепово близ с. Курба Ярославского района.
 Костылев, Валентин Иванович (1884—1950) — советский писатель, прозаик, автор романа-трилогии «Иван Грозный». Детство и юность провёл в имении своего дяди в д. Нагорное близ с. Курба.
 Мариев, Павел Лукьянович — генеральный директор Белорусского автозавода в 1992—2007 годах, Герой Беларуси.
 Петров, Иван Фёдорович (1897—1993) — генерал-лейтенант авиации, первый ректор МФТИ. Родился в д. Щипцово.
 Селезнёв, Александр Анатольевич — командир отделения оперативного взвода ОМОНа, Герой России; с. Туношна.
 Сыромятников, Сергей Петрович (1891—1951) — инженер-теплотехник, учёный в области паровозостроения, академик АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, генерал-директор тяги 1 ранга.
 Толбухин, Фёдор Иванович — маршал Советского Союза; родился в д. Андроники, учился в селе Давыдково, которое в его честь переименовано в Толбухино.
 Харчев, Михаил Александрович — Генерал-майор юстиции, председатель военного трибунала Центральной группы войск, а 16 октября 1953 года по 10 ноября 1963 года — председатель военного трибунала Московского военного округа. Королёво, учился в пгт Красные Ткачи.
 Яковлев, Александр Николаевич — политический и общественный деятель, главный идеолог Перестройки; родился в д. Королёво, учился в пгт Красные Ткачи.
 Яковлев Константин Фёдорович — ярославский самобытный писатель, главный редактор Верхне-Волжского издательства, Королёво, учился в пгт Красные Ткачи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Ярославского муниципального района 
 Сведения на сайте областной администрации